Die 25. Handball-Afrikameisterschaft der Frauen wurde vom 9. bis 19. November 2022 in Diamniadio ausgetragen. Ausrichter war die Confédération Africaine de Handball (CAHB). Den Titel gewann die Mannschaft Angolas.

Austragungsort 

Am 16. Juni 2022 unterzeichneten die Präsidenten der CAHB und des senegalesischen Verbandes die Verträge über die Ausrichtung.

Alle Spiele wurden in der im Jahr 2018 eröffneten Dakar Arena in Diamniadio, nahe Dakar, der Hauptstadt Senegals ausgetragen.

Teilnehmende Teams 
Am Turnier nahmen die Nationalmannschaften aus folgenden 13 Ländern teil: Angola als Titelverteidiger, Dem. Rep. Kongo, Kap Verde, Algerien, Tunesien, Rep. Kongo, Guinea, Marokko, Ägypten, Kamerun, Senegal, Madagaskar und Elfenbeinküste.

Turnierverlauf 
Die Teams spielten zunächst in drei Gruppen der Vorrunde jeweils gegeneinander. Die drei Viertplatzierten sowie der schlechteste der drei Drittplatzierten spielten in der Runde um die Plätze 9 bis 12. Die beiden ersten Teams jeder Gruppe sowie die zwei besten der Gruppendritten zogen in das Viertelfinale ein. Die Sieger der im K.-o.-System ausgetragenen Viertelfinalspiele zogen in das Halbfinale ein, die Verlierer spielten um die Plätze 5 bis 8. Im Halbfinale wurden die beiden Teams ermittelt, die im Finale um die Afrikameisterschaft gegeneinenander spielten; die Verlierer der Halbfinals spielten um Platz 3.

Vorrunde

Gruppe A 

Ergebnisse:

Gruppe B 
Tabelle:

Ergebnisse:

Gruppe C 

Ergebnisse:

Platzierungsspiele 9 bis 12

Überkreuzspiele

Spiel um Platz 11

Spiel um Platz 9

Viertelfinale

Spielrunde um Plätze 5 bis 8

Überkreuzspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Spiel um Platz 1 (Finale)

Platzierungen

Weblinks 
 Offizielle Website der Afrikanischen Handballföderation CAHB

Einzelnachweise 

2022
Afrikameisterschaft Frauen
Sportveranstaltung in Diamniadio
Handball (Senegal)